Rosie ist ein weiblicher Vorname.

Bekannte Trägerinnen sind folgende Personen:
 Rosie Brennan (* 1988), US-amerikanische Skilangläuferin
 Rosie Casals (* 1948), US-amerikanische Tennisspielerin
 Rosie Frater-Taylor (* 1998/99), britische Singer-Songwriterin und Jazzgitarristin
 Rosie Gaines (* 1960), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Keyboarderin
 Rosie Huntington-Whiteley (* 1987), ein britisches Model und Schauspielerin
 Rosie Jones (* 1959), US-amerikanische Profigolferin
 Rosie Malek-Yonan (* 1965) ist eine assyrische Schauspielerin, Autorin und Regisseurin
 Rosie Napravnik (* 1988), US-amerikanische Jockey im Galoppsport
 Rosie Newman, eine britische Amateurfilmerin
 Rosie O’Donnell, eine US-amerikanische Schauspielerin, Moderatorin und Fernsehproduzentin
 Rosie Perez, eine US-amerikanische Schauspielerin
 Rosie Turton (* 1992/93), britische Jazzmusikerin
 Rosie White (* 1993), neuseeländische Fußballspielerin

Rosie steht für:
 Rosie! (1967), US-amerikanischer Spielfilm von David Lowell Rich (1967)
 Rosie (1998), belgischer Spielfilm von Patrice Toye (1998)
 Rosie (2013), Schweizer Spielfilm von Marcel Gisler (2013)
 Rosie (2018), irischer Spielfilm von Paddy Breathnach (2018)
 Rosie the Riveter, fiktive Person und Hauptfigur eines US-amerikanischen Propagandafilmes (1941)
 Das Rosie-Projekt, Roman von Graeme Simsion (2013)
 Das Rosie-Resultat, Roman von Graeme Simsion (2019)
 Rosie (Arkansas), Ort im Independence County, Arkansas, USA

Siehe auch:
 Rosié
 Rosi
 Rosy
 Rozie
 Love, Rosie